Бай — две китайские фамилии (клана) :

 Бай () — белый (кор. Пэк).
 Бай () — кипарис.

Известные Бай 
 Бай Гуан () — китайская актриса и певица.
 Бай Хун () — китайская актриса и певица.
 Бай Пу (, 1226—1306 или 1310?) — китайский драматург.
 Бо Цзюйи (, 772—846) — поэт.
 Бай Чунси (, 1893—1966) — китайский генерал.
 Бай Юйшу (, 1918—1995) — буддийский монах и общественный деятель, основатель «Dharma Realm Buddhist Association».
 Бай Сян-юн (, род. 1937) — писатель, классик тайваньской литературы.
 Корейцы
 Пэк Кон У (, род. 1946) — южнокорейский музыкант.

 А также
 Бай — (, пиньинь báizú — «белые люди»; до 1956 китайское название — миньцзя; на языке лису — «лэмо», на языке наси — «нама») — народ на юго-западе Китая.

См. также 
 Сто фамилий
 Белый